Задонский — фамилия и название населённых пунктов в России.

Фамилия 
 Задонский, Александр Воинович (1834—1912) — генерал-лейтенант русской императорской армии.
 Задонский, Андрей Васильевич (1893—1941) — писатель русского зарубежья, беллетрист, лирик.
 Задонский, Василий Андреевич (1861—1909) — харьковский земский деятель, публицист.
 Задонский, Воин Дмитриевич (1785—1856) — генерал-лейтенант, участник войн против Наполеона.
 Задонский, Георгий Иванович (род. 1940) — российский политический деятель, депутат Государственной думы первого созыва.
 Задонский, Николай Алексеевич (1900—1974) — русский советский писатель, журналист, историк-исследователь.
 Тихон Задонский (1724—1783) — церковный деятель, епископ Русской православной церкви, богослов.

Задонская 
 Задонская, Лада Игоревна (род. 1986) — российская спортсменка, член олимпийской сборной команды России по конькобежному спорту.

Топоним 
 Задонский — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Задонский — посёлок в Багаевском районе Ростовской области.
 Задонский — до 1963 года название хутора Рыбацкий в Азовском районе Ростовской области.

См. также 
 
 Задонский район
 Задонский уезд
 Новозадонский
 Задоно-Авиловский
 Задоно-Кагальницкая